De Tippeligaen 2010 was het 66ste seizoen in de hoogste Noorse voetbalcompetitie, opgericht in 1937. De competitie begon op 14 maart 2010 en eindigde op 7 november 2010. De titelverdediger was Rosenborg BK, dat in het voorgaande seizoen de 21ste titel had binnengesleept. Rosenborg behaalde dit seizoen de 22ste titel uit de clubgeschiedenis door een uitwedstrijd met 0-0 gelijk te spelen tegen Kongsvinger IL op 31 oktober 2010.

Bijzonderheden
 Op 6 juni 2010 scoorde Lillestrom SK drie goals in vier minuten en 24 seconden, twee goals vielen in de extra tijd, van een 3-0-voorsprong werd het een 3-3 gelijkspel in een uitwedstrijd tegen Molde FK.
 Sandefjord Fotball verloor op 26 september de 23ste wedstrijd, waarmee het record van Os Turn Fotball uit 1975 werd verbroken. Het verlies hield aan tot de 27ste nederlaag, waarna in de 28ste wedstrijd gewonnen werd van Honefoss BK met 6-1 thuis.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Fredrikstad FK promoveert en speelt in 2011 in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Rosenborg BK
Bijgaand een overzicht van de spelers van Rosenborg BK, die in het seizoen 2010 onder leiding van trainer-coach Nils Arne Eggen landskampioen van Noorwegen werden.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2010
Noors voetbalelftal in 2010
Adeccoligaen 2010

Tippeligaen
Competitievoetbal 2010